Михаил Стрелков: Стрелков, Михаил Александрович (1939—2015) — советский и российский актёр.
 Стрелков, Михаил Владимирович (род. 1975) — российский хоккеист.